Nombres de varias orquestas sinfónicas, generalmente estatales:

 En Argentina
Orquesta Sinfónica Nacional Argentina
 En Colombia
Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia
 En Costa Rica
Orquesta Sinfónica Nacional (Costa Rica)
 En Cuba
Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba
 En España
Orquesta Sinfónica de España
 En Estados Unidos
Orquesta Sinfónica Nacional (Estados Unidos)
 En México
Orquesta Sinfónica Nacional (México)
 En Perú
Orquesta Sinfónica Nacional (Perú)
 En República Dominicana
Orquesta Sinfónica Nacional (República Dominicana)